Nāmaka – figura della mitologia hawaiiana, figlia di Haumea
 Namaka – satellite naturale di Haumea